Коханы — топоним, название населённых пунктов.

Россия 
 Коханы — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Коханы — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Украина 
 Коханы — село в Голопристанском районе Херсонской области.